A SKNFA Premier League é a primeira divisão do futebol de São Cristóvão e Neves, porém apenas para a ilha de São Cristóvão, já que Neves possui um campeonato separado, criado em 1980, pela Associação de Futebol de São Cristóvão e Neves.

Atualmente conta com dez clubes participantes e a temporada vai de setembro a maio. Na Fase Regular, cada clube joga contra os outros duas vezes (em casa e fora) e as quatro primeiras equipes se classificam para a fase Super Four. As equipes qualificadas jogam entre si uma vez e as duas primeiras equipes do Super Four jogam um campeonato eliminatório de três etapas para determinar o campeão da temporada. A equipe com a pior colocação na fase regular é rebaixada para a SKNFA Division 1, de onde outra é promovida.

Clubes da temporada 2014/15 
Conaree (Basseterre)
Cayon
Garden Hotspurs Garden Hotspurs (Basseterre)
Mantab United (Tabernacle)
Newtown United (Basseterre)
SPD United
St. Paul's United (St. Paul's)
St. Peters Strikers (St. Peters)
St. Thomas/Trinity Strikers (Old Road)
Village Superstars (Champsville)

Campeões

Títulos por clube

Ver também 
Liga dos Campeões da CONCACAF
Copa Interclubes da UNCAF
Campeonato de Clubes da CFU
Superliga Norte-Americana
Campeonato Centroamericano
Liga da CONCACAF
Campeonato de Clubes do Caribe
Caribbean Club Shield
Recopa da CONCACAF
Copa Gigantes da CONCACAF
Copa das Ligas

Futebol de São Cristóvão e Neves
Sao Cristóvão e Neves